Михаи́л Миха́йлович Гера́симов (, Санкт-Петербург, Российская империя — 21 июля 1970, Москва, РСФСР, СССР) — советский физический антрополог,  и ,  (1956), заслуженный деятель науки РСФСР (1969). Автор методики восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков — так называемого «метода Герасимова».

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в семье врача.

Детские и юношеские годы провёл в Иркутске. С 11 лет принимал участие в археологических раскопках — участвовал в раскопках Верхоленской Горы (пригород Иркутска). Был увлечён работами Жоржа Кювье и его опытами по реконструкции облика вымерших животных. С 13 лет работает в анатомическом музее при медицинском факультете Иркутского университета, много времени проводит в морге, изучая связи мягких тканей лица и костей черепа. Первое погребение людей каменного века в Иркутске вскрыл в 14 лет, второе — в 17. Своим учителем считал Б. Э. Петри.

В 18 лет он опубликовал свою первую научную статью о раскопках палеолитического местонахождения у переселенческого пункта в Иркутске.

В 1928 году, будучи сотрудником краеведческого музея, Герасимов прибыл в деревню Мальта (Иркутской области), где незадолго до этого местным жителем был обнаружен бивень мамонта. Его исследовательская работа привела к открытию всемирно известной палеолитической стоянки Мальта́.

Открыл и исследовал верхнепалеолитическую стоянку Мальта́.

В 1931—1936 годах и в 1959 году исследовал Фофановский могильник у села Фофаново в Кабанском районе Бурятии.

В 1939—1945 годах жил и работал в Самарканде. Создал скульптурные портреты-реконструкции ряда исторических личностей: Тамерлана, Шахруха, Миран-шаха, Улугбека, Мухаммад Султана и другие — июнь 1941 года.

В 1944 году он с семьёй переехал в Москву. Работал в Институте истории материальной культуры.
«Мысль о возможности восстановить облик древнего человека возникла у меня очень давно. Осуществление потребовало многих лет подготовки, так как мне пришлось самостоятельно разработать методику восстановления лица по черепу. Параллельно со своей археологической работой я изучал антропологический материал, препарировал головы, измеряя толщину мускульного покрова… Много времени прошло, прежде чем я рискнул предложить на суд антропологов свои работы»

С 1966 года входил в редколлегию журнала Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода.

Создал свыше 200 скульптурных антропологических портретов-реконструкции исторических личностей, среди них: Тамерлан, Иван IV Грозный, Улугбек, Ф. Ф. Ушаков, Ярослав Владимирович Мудрый, Андрей Юрьевич Боголюбский и другие.

Восстановил облик позднего неандертальца из грота Ла-Шапель-о-Сен во Франции и кроманьонцев со стоянки Сунгирь недалеко от Владимира.

По одному из найденных в каменном могильнике на территории Эстонии скелетов реконструировал скульптурный портрет так называемой «женщины Сопе» (2000 год до н. э.).

Скончался 21 июля 1970 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Супруга — Тамара Сергеевна Ван-дер-беллен (1911—2000), стенографистка. Дочери:
 Маргарита Михайловна Герасимова, антрополог.
 Ксения Михайловна Герасимова, филолог.
 Татьяна Михайловна Герасимова (1939—2003), преподаватель французского языка.

Основные работы 

Основные скульптурные работы:

Библиография 
Автор научных трудов по антропологии, истории и четвертичному периоду, среди них:
 Палеолитические находки у Переселенческого пункта в Иркутске // Краеведение. — Иркутск, 1926. — № 3. — С. 22-28.
 Новые стоянки доисторического человека каменного периода в окрестностях г. Хабаровска // Известия ВСОРГО. — 1928. — Т. 53. — С. 135—140.
 Мальта. Палеолитическая стоянка (предварительные данные). Результаты работ 1928—1929 гг. — Иркутск, 1931.
 Раскопки палеолитической стоянки в селе Мальте // Палеолит СССР. — М. — Л., 1935. — С. 78—124.
 Обработка кости на палеолитической стоянке Мальта // МИА. 1941. — № 2. — С. 65—85.
 Основы восстановления лица по черепу. — М.: Госуд. изд-во «Советская наука», 1949. — 190 с.
 Восстановление лица по черепу: (современный и ископаемый человек). — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 585 с.: ил. — (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия / Акад. наук СССР; т. 28).
 Палеолитическая стоянка Мальта (раскопки 1956—1957 гг.) // Советская этнография. — 1958.
 Люди каменного века / М. М. Герасимов; Отв. ред. Я. Я. Рогинский; АН СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 1964. — 167 с., [4], 16 л. табл., илл.
 Портреты исторических лиц // Наука и человечество. — М., 1965. — С. 97—120.
 Документальный портрет Ивана Грозного // КСИА. 1965. Вып. 100. — С. 139—142.
 Портрет женщины из Долних Вестониц // Антропологическая реконструкция и проблемы палеоэтнографии. — М., 1973. — С. 9—15.

Память 

 Произведения М. М. Герасимова представлены во многих биологических, антропологических и исторических музеях.
 В 2007 году была выпущена монета к 100-летию со дня рождения М. М. Герасимова.
 Варлам Шаламов посвятил М. М. Герасимову стихотворение «Памяти скульптора Герасимова».

См. также 
 Лебединская, Галина Вячеславовна — ученик
 Дебец, Георгий Францевич — ученик
 Никитин, Сергей Алексеевич (криминалист) — работает по методу Герасимова.

Примечания

Литература 
 Герасимова М. М., Сурнина Т. С. Научная деятельность М. М. Герасимова // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. — М., 1978. Вып. 8.
 Флоренсов В. А., Флоренсов Н. А., Медведев Г. И. Непроторённым путём: Жизнь и творчество М. М. Герасимова. — Иркутск, 1979.
 Алексеев В. П. Общение // Этнографическое обозрение. 1993. — № 1, 2, 4—6.
 Герасимова М. М., Медведев Г. И. Жизнь и деятельность Михаила Михайловича Герасимова // Вестник антропологии. — 1998. — № 5.
 Kobyliansky E., Pestryakov A., Veselovskaya E. Dr. Tatiana Balueva: An Outstanding Contributor To The Development of The Russian School of Anthropological Reconstruction // International Journal of Anthropology. — Vol. 28. № 2—3. — P. 95—119.
 Gorki Park and Gerasimov // Mould’s Medical Anecdotes: Omnibus Edition. — New York, 1996. — P. 155—160.
 Раушенбах Б. В. Рассказ о М. М. Герасимове.
 Шкловский И. С. Эшелон (невыдуманные рассказы)

Ссылки 

 Статья в энциклопедии «Всемирная история»
 Научные труды и музейные предметы М. М. Герасимова, в электронной библиотеке «Научное наследие России».
 Портреты по скелетам — Научное наследие М. М. Герасимова.
 Реконструкции М. М. Герасимова и его учеников
 Михаил Герасимов — Научная Россия, 2017.
 «Гений научной реставрации» — Памяти М. М. Герасимова, к 110-летию со дня рождения.
 М. М. Герасимов — археолог (биографические материалы)
 М. М. Герасимов и его работы.

Историки СССР
Скульпторы XX века
Музейные работники СССР
Выпускники Иркутского государственного университета
Сотрудники Института археологии РАН
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Похороненные на Новодевичьем кладбище